Bockholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bockholmen, Larsmo, Österbotten, 
 Bockholmen, Kaskö, Österbotten, 
 Bockholmen (Vårdö, Åland), 
 Bockholmen, Korpo, Åboland, 
 Bockholmen (vid Nötö, Nagu), Åboland, 
 Bockholmen (vid Kirjais, Nagu), Åboland, 
 Bockholmen (vid Mielisholm, Pargas), Åboland, 
 Bockholmen (vid Tammo, Pargas), Åboland, 
 Bockholmen (vid Dalsbruk, Kimitoön), Åboland, 
 Bockholmen (vid Hitis, Kimitoön), Åboland, 
 Bockholmen, Salo, Egentliga Finland, 
 Bockholmen, Hangö, Nyland, 
 Bockholmen (vid Älgö, Raseborg), Nyland, 
 Bockholmen (vid Busö, Raseborg), Nyland, 
 Bockholmen, Kyrkslätt, Nyland, 
 Bockholmen (vid Norrkullalandet, Sibbo), Nyland, 
 Bockholmen (vid Spjutsund, Sibbo), Nyland, 
 Bockholmen, Borgå, Nyland, 
 Bockholmen (vid Hudö, Lovisa), Nyland, 
 Bockholmen (vid Kullafjärden, Lovisa), Nyland, 
 Bockholmen (i Gammelby träsk, Lovisa), Nyland,

Sverige 

 Bockholmen, Nordmaling, halvö, Nordmalings kommun, 
 Bockholmen, ö, Solna kommun, 
 Bockholmen, Trosa, ö och fyrplats, Trosa kommun,

Se även
Bockholm
Bockholmarna
Bäckholmen
Lilla Bockholmen
Stora Bockholmen
Baggholmen

Robotskapade Finlandförgreningar